Patte d’oie steht für:

 Krähenfuß, auch in der Bedeutung als Weggabelung in der Y-Form eines Krähenfußabdrucks

die Orte und Ortsteile

 Patte d’Oie in Dakar, Senegal
 Patte d’Oie (Ouagadougou) in Bourkina Faso